Кузне́чное — топоним в Ленинградской области.

 Кузнечное — посёлок городского типа в Приозерском районе Ленинградской области.
 Кузнечное — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Муниципальное образование «Кузнечное» с центром в посёлке Кузнечное.
 Кузнечное — озеро в посёлке Кузнечное.

См. также